Azenate (em hebraico: אָסְנַת, hebraico moderno: Asənat tiberiano: ʼĀsənạṯ) ou Asenete (nos tempos modernos, às vezes transliterado como Osnate) foi, de acordo com o Livro de Gênesis, uma filha de Potífera, sacerdote de Om.

Quando José se tornou governador do Egito, segundo no reino, abaixo apenas de Faraó, ganhou a mão da jovem Azenate como sua esposa. Tiveram dois filhos, Manassés e Efraim.

Árvore genealógica

Mulheres no Antigo Testamento
Livro do Gênesis